Ю́лье Берга́н (; род. , Шиен, Норвегия) — норвежская певица и автор-исполнитель. Начала свою карьеру в возрасте 16 лет с выкладывания кавер-песен на YouTube. В 2013 году подписала свой первый контракт со звукозаписывающей студией Warner Music Norway. Наибольшую популярность получил её сингл «All Hours», который возымел успех в Дании и Германии в 2015 году. А годом позже добилась популярности в родной Норвегии с песней «Arigato». Свой дебютный альбом Берган выпустила в 2018 году под названием «Turn on the Light». В этом же году при совместном участии , Алана Уокера и Сынни достигает верхушки норвежского хит-парада VG-lista с синглом «».

Карьера 
В 2012 году совместно с дуэтом  записывает трек «», который достигает ТОП-5 в норвежском сингл-чарте. Также принимает участие в Melodi Grand Prix 2013, являющимся национальным отборочным мероприятием на «Евровидение-2013», с песней «Give a Little Something Back», которую Берган написала совместно с  и Сарой Шульднес. Пройти в финал ей не удалось. В сентябре 2013 года подписала контракт с Warner Music Norway. В начале 2014 года выпустила свой первый сингл «Younger».

После релиза первого сингла Юлье Берган написала ещё несколько песен, однако популярность за рубежом впервые пришла лишь с песней «Arigato». Песня достигла ТОП-5 в шведском сингл-чарте, а также была номинирована на  2016 года в номинации «Песня года».

Личная жизнь 
У Юлье Берган есть сестра Вероника.

Дискография

Альбомы

Дополнительные издания

Синглы

Как основной солист

Как приглашённый солист

Кавер-синглы 
  — совместно с Астрид С (2013)
 Rude — (2014)

Номинации и награды

Концертные туры 
Продвижение
 Arigato Tour (2016)
 It’s Lit Tour — Part I (2018)
 It’s Lit Tour — Part II (2018)
 Hard Feelings Tour (2019—2020)

Поддержка
  (2016)
 The Self-Titled Tour (2018)
 Avation Tour (2018)

Примечания 

 Источники

Ссылки 
 

Родившиеся в 1994 году
Википедия:Биографии современников
Норвежские поп-исполнители
Музыканты из Шиена
Англоговорящие исполнители из Норвегии
Авторы-исполнители Норвегии
Участники Melodi Grand Prix